Panggong (Krueng Sabee), een plaats in Indonesië
Panggong (Johan Pahlawan), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing